Hede församling kan syfta på:

Hede församling, Härnösands stift – en tidigare församling i Härnösands stift i Härjedalens kommun
Hede församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i Munkedals kommun i Göteborgs stift